Хайруллін; Хайрулін

Чоловіки 
 Хайруллін Айрат Назіпович (1970—2020) — російський політик, промисловець, мільярдер. Депутат Держдуми IV—VII скликань.
 Хайруллін Айрат Рінатович (* 1981) — російський державний і політичний діяч.
 Хайруллін Газінур Гаріфзянович (* 1961) — майор ВПС СРСР, Герой Російської Федерації.
 Хайруллін Галіулла (1909—2004) — шахтар, передовик виробництва, Герой Соціалістичної Праці.
 Хайруллін Ільдар Амірович (* 1990) — російський шахіст, гросмейстер.
 Хайруллін Марат Наїльович (* 1984) — російсько — казахстанський футболіст, півзахисник .
 Хайруллін Марат Фанісович (* 1996) — російський хокеїст, нападник.
 Хайруллін Рінат Рафаїлович (* 1994) — 1994) — казахстанський футболіст, півзахисник
 Хайруллін Хабібулла Набіуллович (1923—1945) — старший сержант РА учасник нацистсько-радянської війни Герой Радянського Союзу.
 Хайруллін Халіл Зінатулович (1923—1945) — червоноармієць учасник нацистсько-радянської війни Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Хайрулліна